SIY steht für:
 Siskiyou County Airport  (IATA-Code), Flughafen von Montague (Kalifornien), Kalifornien
 Siyəzən (Rayon) (ISO-3166-2:AZ-Code), Rayon in Aserbaidschan

siy steht für:
 Sivandi (ISO-639-3-Code), Südwest-Iranische Sprache

Abkürzung